Дави́д-Городо́к () — город (с 1940) в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Население 5919 жителей (на 1 января 2021 года). Второй по величине город в Столинском районе. Расположен на автодороге  Житковичи — Давид-Городок — граница Украины (Верхний Теребежов).

Давид-Городок находится на реке Горыни примерно в 14 километрах от ее впадения в р. Припять.  Давид-Городком стал называться в XVII веке. Больше двухсот лет принадлежал магнатам Радзивиллам.

История 
Давид-Городокский замок возник в конце XI или начале XII веков. Его археологически исследовали Р. Якимович в 1937—1939 годах и П. Ф. Лысенко в 1967 году. Детинец, окруженный валами, расположен на
мысу. Культурный слой детинца имеет мощность до 3,5 м. Исследована уличная усадебная планировка застройки. Усадьбы огорожены частоколами, внутренние дворы вымощены дощатыми настилами. Открыто несколько уличных мостовых. Все постройки — наземные срубы площадью до 20 м². В жилищах исследованы развалы глинобитных печей. Открыта срубная деревянная церковь.

В списке середины XVII века в составе Киево-Печерский патерик под редакцией Иосифа Тризны имеется комплекс Туровских уставов, в состав которого входит уставная грамота о поставлении Туровской епископии, согласно которой князь великий киевский Василий (Владимир Святославич) в лето 6513 (1005) года придал Туровской епископии вместе с другими городами и Городок.

Польские авторы М. Марчак и Р. Хорошкевич считали, что Давид-Городок возник только в конце XIV столетия, и тогда же, на их взгляд, и закрепилось название города — оно, мол, пошло от имени Давида Городецкого.

Основателем города считается владимир-волынский князь Давыд Игоревич, которому после съезда князей в Витачеве (1100) принадлежало также и Погорынье, именно в честь него город и получил имя. Местность вокруг Давид-Городка принадлежала сначала управлялась напрямую из Киева, затем отошла к Волынскому княжеству. В XII—XIII вв. — центр удельного княжества, потом город оказался в составе Великого княжества Литовского. В 1509 году входил в состав Пинского княжества.

В середине XVI в. польский король Сигизмунд II Август пожаловал местечко магнату Николаю Радзивиллу (Чёрному), причём в 1558 г. пожалование было подтверждено грамотой. В 1586 г. из этого имения была образована Давид-Городокская ординация (то есть майорат: владение, переходящее в порядке наследования к старшему в роде или к старшему из сыновей), утверждённая польским королём Стефаном Баторием. Последний из ординатов, Кароль-Николай Радзивилл, в 1947 г. эмигрировал в ЮАР.

В 1648—1650 годах на фоне восстания Хмельницкого горожане и селяне окрестных населённых пунктов подняли вооружённое Давид-Городокское восстание против шляхты, возглавляемое войтом И. Богдашевичем. Повстанцы громили имения магнатов, шляхты и католического духовенства, сохраняя контроль над округой на протяжении двух лет. В 1650 году восстание было придушено войсками Речи Посполитой.

Во время русско-польской войны 1654—1667 годов на подступах к городу отряд воеводы князя Д. А. Волконского встретил 16 сентября 1655 года литовское войско. Волконский разбил литовцев и начал осаду города. В результате боёв Давид-Городок оказался охваченным огнём и выгорел.

После 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 году отошёл к России и стал центром уезда Минской губернии. Жители местечка вышли из крепостной зависимости и приписаны в мещане были ещё в 1836 году. При местечке действовала пристань нa р. Горыни, на которой в 1860 г. грузилось на 12 судах и 6 плотах 27 835 пудов товара на 11 153 рублей.

По состоянию на 1865 год в Давид-Городке насчитывалось 3566 жителей обоего пола, 2 православные церкви, католический костел, 3 еврейские молитвенные школы, 629 дворов, кирпичный и пивоваренный заводы.

Советская власть в Давид-Городке была установлена в ноябре 1917 года. В 1918—1920 гг. Давид-Городок был оккупирован немецкими, а позднее польскими войсками; с 1921 по 1939 гг. входил в состав Польши.

Город вошёл в состав Белорусской ССР в сентябре 1939 года. C 1940 получил статус города; с января 1940 г. Давид-Городок — центр Давид-Городокского района Пинской области Белорусской ССР (район упразднён 19 января 1961 года).

7 июля 1941 года Давид-Городок был оставлен Красной Армией и оккупирован немецко-фашистскими войсками. Освобождён 9 июля 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Белорусской стратегической наступательной операции.

В 1937—1938 годах были произведены раскопки детинца Давид-Городка. Обнаружены остатки срубных жилых домов и хозяйственных построек — Зарубинецкое селище, бревенчатых уличных мостовых, деревянной часовни; множество фрагментов глиняных сосудов (некоторые имели клеймо мастера). Найдены были деревянные поделки (например, орнаментированные спиральными узорами навершия булав из кленового дерева, гребни с циркульным орнаментом и др.), костяные шилья, спицы для плетения сетей, а также многочисленные поделки из железа и бронзы. Находки стеклянных браслетов и шиферных пряслиц подтверждают городской характер поселения Давид-Городка в XI—XII вв. Раскопками (Р. Якимовича в 1937—1938 и П. Ф. Лысенко в 1967 г.) вскрыты остатки срубных жилищ, деревянной церкви, деревянных мостовых, несколько богатых погребений. Найдено много изделий из дерева, кости, железа, бронзы, стекла, а также обломки глиняных сосудов.

Население 

В 2017 году в Давид-Городке родилось 67 и умерло 82 человека. Коэффициент рождаемости — 11,4 на 1000 человек (средний показатель по району — 13,4, по Брестской области — 11,8, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент Уровень рождаемости в Давид-Городке немного выше, чем в Столине, уровень смертности — почти вдвое выше.

Экономика 
Крупнейшее промышленное предприятие города — ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод» (460 сотрудников; производит электрические паяльники, обогреватели, звонки, приводы для СВЧ-печей и других приборов, комплектующие к холодильникам «Атлант»). Действует также хлебозавод — филиал ОАО «Берестейский пекарь».

Кинотеатр «Заря».

Транспорт

Велодвижение 

Городскими властями была создана сеть веломаршрутов по основным улицам.

В 2017 году появилась велополоса на проезжей части — вторая в Беларуси после Полоцка..

Образование 
В состав системы образования входит 2 средние школы. Есть детские сады. В городе есть библиотека.

Геральдика 
22 января 1796 года (закон № 17435) утверждён герб местечка Давыд-Городка (вместе с другими гербами Минского наместничества).

«В верхней части щита герб Минский. В нижней — в чёрном поле река Припять, на берегу коей серебряная пристань с двумя воротами и с пристающим золотым судном, нагруженная товаром, в трех тюках связанным»

Герб Давид-городка утверждён 28 июня 1997 года Решением № 17 Давид-Городокского горисполкома. Герб внесён в Гербовый матрикул Республики Беларусь 1 декабря 1997 года под № 10:

«в чёрном поле „русского“, или „французского“, щита река Горынь, на берегу которой серебряная пристань с двумя воротами, к ней пристаёт золотое судно с тюками товаров».

Еврейская община 

В 1521−1551 гг. Давид-Городок являлся владением польской королевы Боны Сфорца. При благоприятствовании с её стороны в Давид-Городок и окрестности начали приезжать и селиться евреи из Западной Европы. Они занимались ремёслами и торговлей.

В Великом княжестве Литовском евреи пользовались значительными льготами в экономической сфере, имели своё самоуправление — жили Кагалом, исповедовали иудаизм. Так было и в Давид-Городке. Здесь был свой раввин, действовали две синагоги, еврейские школы. Правовое положение евреев было узаконено в Конституции от 1588 г.

В 1920—1930-х годах евреи Давид-Городка жили по центральной Юрьевской (сейчас Советской) улице в домах с выходом прямо на улицу.

После прихода советской власти евреи принимали активное участие на выборах в местные органы власти.

В период немецко-фашистской оккупации в Давид-Городке было создано гетто для местных евреев, впоследствии почти все они были убиты.

Достопримечательности 
 Георгиевская церковь — деревянная, конец XVII — начало XVIII века
 Казанская церковь — 1913 г.
Костёл — 1936 г.

Культура 
В Давид-Городке расположен Музей истории города - филиал учреждения культуры "Столинский районный краеведческий музей".

«Коники» 
Народный праздник «Коники» проходит в ночь с 13 на 14 января. «Коники» — главное событие года. Костюмы могут быть разными. В основе — образ коня.

Фильм 
Улицы города запечатлели в фильме по автобиографическому роману писателя Георгия Марчука «Цветы провинции».

См. также 
 Гетто в Давид-Городке

Примечания

Литература 
 Рассадзін С. Я., Міхальчанка А. М. Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі. — Мн., 2005.
 Гербовник П. П. фон Винклера
 Дзяржауны камітэт па маёмасцi Рэспублікi Беларусь, РУП «Беклкартаграфія» Вялікi гістарычны атлас Беларусi, том 1.- Мн, 2009.
 Географическо-статистический словарь Российской империи. — Т.ІІ. — СПб, 1865.- С.2

Ссылки 
 Исторический сайт города Столина и Столинского района

Города Брестской области
Города Древней Руси
Бывшие еврейские местечки Белоруссии